Михаи́л Алекса́ндрович Сали́та (Ле́хтман; род. 28 августа 1973 года, Одесса) — американский литератор с русскими корнями.

Биография 
Родился в Одессе, при рождении имел имя Михаил Александрович Лехтман (Салита — фамилия матери).
 Переехал в США вместе с семьёй в 1991 году.
 В 1999 году получил степень бакалавра в City University of New York, по специальности Cross-Cultural Social Studies.
 В 2002 году получил степень магистра в информационных и библиотечных науках (MS Library & Info Science) Pratt Institute.
 В 2004 году в Touro College на кафедре «образования и психология» получил степень магистра по специальности учитель дошкольного образования и постмастерский сертификат по двуязычному обучению.

Литературная деятельность 
Михаил Салита — автор книги «Золотые перчатки», вышедшей в Нью-Йорке в 2013 году, написанной в соавторстве с российским писателем, членом Союза Писателей России Глебом Петровым. Главный герой рэп-повести — младший брат Михаила, американский боксёр Дмитрий Салита.

Вместе с братом, Дмитрием Салитой и Биллом Капланом, призывником Зала Боксерской Славы (International Boxing Hall of Fame, сокр. IBHOF) написали книгу «Азбука бокса» — «B Is for Boxing».

В 2015 году Михаил Салита опубликовал оригинальную книгу для детей «B is for Brighton Beach», которая знакомит дошкольников с английским алфавитом.
Это ещё и своеобразное алфавитное путешествие по Брайтон Бич с исследованием социальных объектов. Статьи о книгах опубликовали обозреватели газет «New York Post», «Bay News» , «Brooklyn Daily Eagle» и «Brooklyn Daily».

В 2017 году издательство Best Seller Publishing House на русском языке опубликовало роман «Принцесса Брайтона», написанный в соавторстве с российским писателем Глебом Петровым. Роман признан русскоязычной книгой года американскими изданиями «Вечерний Нью-Йорк», «Новый Меридиан», Новости Брайтон Бич, Газета Репортер, Еврейский Мир, Новости Русского Нью-Йорка.

Книги Михаила Салиты представлены в каталогах Колумбийского, Принстонского, Стэнфордского, Гарвардского и Корнельского университетов.

Главы из нового романа Михаила Салиты и Виктора Зониса «Псих» опубликованы на сайте PrimeCrime.ru

Книги 
 Золотые Перчатки : рэп-повесть Publisher Liberty Publishing House, 2013 ISBN: 9781932686913 1932686916
 «B Is for Brighton» Beach Publisher: Best Seller Press Publishing House; 1st edition  2015 Language: English ISBN: 9780991372928 : 0991372921
 B Is for Boxing Publisher Best Seller Press Publishing House, 2014 ISBN: 9780991372959
 Принцесса Брайтона : правнучка Мишки Япончика Publisher: Cork : BookBaby, 2014. ISBN: 9780986251504 098625150X
 Принцесса Брайтона : правнучка Мишки Япончика Publisher: New York, NY : Bestseller Publishing House, 2017 . ISBN: 9780986251504 098625150X
 Псих роман Витор Зонис, Михаил Салита. publisher. Салита, Михаил, ISBN 9780986251504 (hardcover) 9780986251511
"АБВГДЕССА : тавтограмма Одесса-мама"  - Сборник тавтограмм о Одессе  	New York :  Bestseller Publishing House, 2021 ISBN 978-0-9913729-9-7.
От Гудзона до Ланджерона  	 New York : Salita Foundation, 2021 ISBN 978-0-9862515-2-8.

ABVGDESSA : tavtogramma Odessa-mama

Благотворительность 
Михаил Салита, организатор и исполнительный директор Salita Foundation с начала 2021 года cовместно с Дмитрием Салитой объявил о благотворительной акции по поддержке детей жителей Бруклина. Среди получивших книги: Фонд Be Proud, Ассоциация жителей домов Nostrand, PASWO — Пакистанская американская организация квалифицированных женщин, Китайско-американский совет по планированию, Армия спасения, Детский сад Золушкa на Брайтон-Бич, Детский сад Red Hat в Мидвуде и благотворительная организация на Шипсхед-Бэй «Маленькая компания».

Примечания

Ссылки 
 Brooklyn Daily News — Local author of ‘B Is For Brighton Beach’ is all about giving back
 Издание Университета Нью-Йорка https://web.archive.org/web/20180708074358/https://cunyba.gc.cuny.edu/blog/cuny-baccalaureate-alumnus-mikhail-salita-releases-b-is-for-brighton-beach/
 Бруклин Дейли https://www.brooklyndaily.com/stories/2015/35/bn-b-is-for-brighton-beach-2015-08-28-bd.html
 Русскоязычный политик и журналист Нью-Йорка Ари Каган — http://www.arikagan.com/salita_zonis-1622.html
 https://roundbyroundboxing.com/tag/b-is-for-boxing/
 http://www.secondsout.com/news/main-news/salita-the-subject-of-hip-hop-book
 Life.ru Книга об украинском боксёре стала бестселлером в США.
 Рэп-новелла одесского чемпиона стала бестселлером в США
 Dmitriy Salita Hopes to Get Kids Reading With New Book
 http://www.staugustine.com/article/20130223/LIFESTYLE/302239982
 https://readersfavorite.com/book-review/b-is-for-boxing
 https://www.thejewniverse.com/2017/this-orthodox-jewish-prizefighter-wrote-a-kids-book/
 http://www.worldboxingnews.net/2016/09/14/news/b-is-for-boxing-a-knockout-read-for-young-children
 https://news.rusrek.com/ru/russkaya-obshina/sobytiya-russkaya-obshina/457839-prezentacziya–urok.html
 Михаил Салита и Виктор Зонис. Писатели с необычным взглядом на жизнь
 На Брайтоне после концерта одесситов, автор романа Принцесса Брайтона Михаил Салита встретился с Владимиром Долинским
 Друг Бахтияра Эюбова издал книгу, в которой пишется о Геннадии Головкине
 Midtown Tribune — The Novel «Princess Of Brighton Beach» becomes the Russian Language book of the year in NYC
 Книга Михаила Салиты представлена в библиотека в Стэнфорде https://searchworks.stanford.edu/view/12198356
 Новости Брайтон Бич — Роман «Принцесса Брайтона . Правнучка Мишки Япончика» — русскоязычная книга года по версии издания Новости Русского Нью-Йорка
 Brooklyn Public Library О встрече авторов с читателями в Нью-Йорке
 Криминальная биография Брайтона — новая книга Виктора Зониса и Михаила Салиты — «Псих» появилась на полках магазинов Нью-Йорка — Новости Русского Нью-Йорка
 Ах, принцесса Брайтона… Современный американский писатель Михаил Салита, родился в Одессе — Газета Русская Реклама в США.
 Как одессит стал преступником № 1 в США — Издание Одесса 1 — Глобус Одессы
 Газета Русская Реклама о романе Виктора Зониса и Михаила Салиты «Псих», История криминального Брайтона
 Книга «Псих» Виктора Зониса и Михаила Салиты Во Всемирном клубе одесситов
 Одесский язык живет. Когда читаешь рассказ «Париж стоит мессы» Александра Борисова или «Гюир» Михаила Салиты, лишний раз убеждаешься, что одесская память неистребима Валерий Смирнов — Крошка Цахес Бабель. 21
 

Персоналии по алфавиту
Писатели США XXI века
Выпускники Городского университета Нью-Йорка